Pojem Hucul může znamenat:

Huculové – karpatské etnikum
Huculský kůň – plemeno malého horského koně

Externí odkazy